Переулок Октября:

Россия 

 В Смоленске:
 Переулок Октября
 1-й Переулок Октября

Украина 

 Переулок Октября — прежнее название Балканского переулка в Николаеве

См. также 

 Переулок 10 лет Октября — переулок в Шахтах Ростовской области
 Переулок 11 лет Октября — переулок в Брянске
 Переулок 12 лет Октября — переулок в Брянске
 Переулок 15 лет Октября — переулок в Брянске
 Переулок 25 лет Октября — переулок в Дербенте республики Дагестан
 Переулок 30 лет Октября — переулки в Воронеже и Красноуральске, прежнее название переулка Пилипа Орлика в Прилуках Черниговской области
 Переулок 40 лет Октября
 Переулок 40-й годовщины Октября — переулок в посёлке городского типа Куйтун Иркутской области
 Переулок 50 лет Октября
 Переулок 60 лет Октября
 Переулок 70 лет Октября
 Октябрьский переулок
 Улица Октября
 Проспект Октября
 Площадь Октября